Ponce Grand Prix 2012 – mityng lekkoatletyczny, który odbył się 12 maja w Ponce w Portoryko. Zawody były kolejną odsłoną cyklu World Challenge Meetings rozgrywanego pod egidą IAAF.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Rekordy 
Podczas mityngu ustanowiono 2 krajowe rekordy w kategorii seniorów:

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2012 w lekkoatletyce
Ponce Grand Prix
2012 w Ameryce Północnej